Cross puede referirse a:

 Cross, Campo a través o a campo traviesa. Competencia atlética en la que los individuos o equipos corren a través del campo y caminos no pavimentados.
 Motocicleta de cross. Motocicleta adaptada para correr en campo traviesa, caminos no pavimentados y en competencias de motocross.
 Cross para motocicletas, también conocido como motocross.